Cumino è il nome comune dato alla pianta cuminum cyminum. Il termine può anche riferirsi a:

Persone 
 Domenico Cumino – politico italiano
 Ugo Maria Cumino – micologo italiano

Altro 
 Olio di cumino – olio essenziale